Dumbrăvița se poate referi la una din următoarele localități:

 Localități din România:
 Dumbrăvița, Alba
 Dumbrăvița, Arad
 Dumbrăvița, Bihor
 Dumbrăvița de Codru, Bihor
 Dumbrăvița, Bistrița-Năsăud
 Dumbrăvița, Botoșani
 Dumbrăvița, Brașov, reședința comunei cu același nume
 Dumbrăvița, Hunedoara
 Dumbrăvița, Iași
 Dumbrăvița, Maramureș, reședința comunei cu același nume
 Dumbrăvița, Mehedinți
 Dumbrăvița, Mehedinți
 Dumbrăvița, Suceava
 Dumbrăvița, Timiș, reședința comunei cu același nume

 Localități din Republica Moldova
 Dumbrăvița - comună din raionul Sîngerei

Altele 
 Râul Dumbrăvița (dezambiguizare)

Vezi și 
 Dumbrava (dezambiguizare)
 Dumbrăveni (dezambiguizare)

Toponime românești
Toponime slave